Красное Польцо — название населённых пунктов в России:
 Красное Польцо — посёлок в Дубенском районе Мордовии.
 Красное Польцо — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.

См. также 
 Польцо